Amboy Dukes bezeichnet:

 Amboy Dukes (Bande), Straßenbande in New York City, Stadtteil Brownsville
 The Amboy Dukes, US-amerikanische Rockband aus Detroit, Michigan